Анна Данська (1532—1585) — донька короля Данії та Норвегії Крістіана III та принцеси Доротеї Саксен-Лауенбурзької, дружина курфюрста Саксонії Августа.
 Анна Данська (1574—1619) — донька коноля Данії та Норвегії Фредеріка II та принцеси Софії Мекленбург-Ґюстровської, дружина короля Англії та Шотландії Якова I.